

Carriera
Con la  ha disputato due edizioni dei Campionati del mondo (1959, 1967) e cinque dei Campionati europei (1952, 1954, 1956, 1958, 1960)

Note

Collegamenti esterni

 Profilo su nsa.bg